Прва лига Хрватске у фудбалу 2010/11. је у овој сезони одржана 20 пут. Такмичење је започело 25. јула 2010. у организацији Савеза Прве фудбалске лиге Хрватске (Удруге Прве ногометне лиге).

Систем такмичења 
Према одлуци Фудбалског савеза Хрватске одлучено је да и поред више критика Прва лига Хрватске у сезони 2010/11. има 16 клубова. Извршни одбор Савеза је на својој седници од 5. јула 2010. предложио а Скупштина 14. јула прихватила да се смањи број клубова у Првој лиги Хрватске. Лига ће прво бити смањена на 12 екипа у сезони 2011/12, а затим на 10 екипа, почев од 2012/13 или 2013/14 сезоне, а које ће играти четворокружно. То значи да ће ма крају сезоме 2010/11. 5 екипа истасти из лиге, а њигово место ће заузети само првак Друге лиге.

Састав лиге у сезони 2010/11. 
Иако су на крају сезоне 2009/10. из Прве лиге требало је да испадну три клуба, због проблема са лиценцирањем је тај број смањен. Међутим, Статут Прве лига Хрватске у фудбалу изричито каже да се последња екипа мора испасти из лиге, што је у овом случају била екипа Кроација Сесвете. Ошто су само две екипе из Друге лиге испуњавале услове за Прву лигу, 14. пласирани Загреб неће испати а 15. Међимурје је заменио Хрватски драговољац, трећепласирани клуб Друге лига Хрватске.

Победник Друге лиге Хрватске у фудбалу 2009/10. Сплит је обезбедио место у Првој лиги. Ово је њихов повратак у највишу лигу после 49 година, пошто је испала из у сезони 1960/61. испаја из Прве савезне лиге Југославије . Хрватски драговољац се вратио у Прву лигу након што је провео 9 година у нижим нивоима. Из Прве лиге је испао у сезони 2001/02.

У односу на састав Прву лигу 2009/10 извршене су следеће измене.
 Клубови који су испали
 Међимурје (15. место и 1. ПЛХ)
 Кроација Сесвете (16. место у 1. ПЛХ)
 Нови клубови
 Сплит (1. место у 2. ДЛХ)
 Хрватски драговољац (3. место у 2. ДЛХ)

Стадиони и локације 

Следи списак стадиона који су добили дозволе за играње врхунског фудбала од 21. маја 2010. Пет од осамнаест лиценцираних клубова добило је дозволе за коришћење стадиона других клубова, чији су стадиони неподобним за ово такмичење.

Кадрови и опрема

Тренерске промене

Резултати 
Екипе су поређане према жребу одржаном 9. јуна 2010.

Домаћини су наведени у левој колони.
{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
!align="left"| !!Екипа !!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16|-
|1|| Динамо  
||XXX||bgcolor="#ffe4e1"|1:2 ||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|4:2 ||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|4:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|4:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
|2|| Ријека
|bgcolor="#ffe4e1"|0:2||XXX||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1 ||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:1 ||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|3:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0 ||bgcolor="#ffe4e1"|1:5 ||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:2 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|3:0
|-
|3||Вараждин
|bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|3:0  ||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:0  ||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#ffe4e1"|2:4||bgcolor="#fffACD" |2:2 ||bgcolor="#e6e6fa"|3:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
|4||  Карловац
|bgcolor="#ffe4e1"|0:1 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||XXX ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:1  ||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||bgcolor="#ffe4e1"|1:2 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#fffACD" |0:0  ||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0
|-
|5|| Славен
|bgcolor="#ffe4e1"|0:2||bgcolor="#ffe4e1"|0:1  ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|4:0 ||XXX||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#ffe4e1"|1:2 ||bgcolor="#ffe4e1"|1:2 ||bgcolor="#fffACD" |2:2  ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0 ||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||bgcolor="#e6e6fa"|4:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
| 6.|| Цибалија 
|bgcolor="#ffe4e1"|0:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|4:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|2:1 ||bgcolor="#fffACD" |2:2 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|3:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|3:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#fffACD" |0:0  ||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:0
|-
|7|| Хајдук
|bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#ffe4e1"|2:3 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||XXX ||bgcolor="#e6e6fa"|4:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|6:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#e6e6fa"|4:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
|8|| Загреб
|bgcolor="#ffe4e1"|0:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|3:1||bgcolor="#fffACD" |2:2 ||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||bgcolor="#ffe4e1"|1:3 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:2||bgcolor="#fffACD" |2:2 ||XXX ||bgcolor="#e6e6fa"|3:1||bgcolor="#ffe4e1"|0:1 ||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:2||bgcolor="#ffe4e1"|0:1 
|-
|9|| Локомотива
|bgcolor="#ffe4e1"|0:2||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0 ||XXX ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#fffACD"|0:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|3:2||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#e6e6fa"|3:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
|10|| Истра 1961 
|bgcolor="#e6e6fa"|2:1 ||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:2 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1 ||XXX||bgcolor="#ffe4e1"|1:2 ||bgcolor="#ffe4e1"|1:4 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#ffe4e1"|0:1
|- 
|11|| Осијек
|bgcolor="#ffe4e1"|1:3 ||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#fffACD" |2:2 ||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|3:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|3:2|| bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#fffACD" |0:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
|12|| Шибеник 
|bgcolor="#ffe4e1"|0:2||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:1  ||bgcolor="#fffACD" |3:3||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#ffe4e1"|1:3||bgcolor="#ffe4e1"|0:1  ||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#fffACD" |2:2 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1 ||XXX||bgcolor="#ffe4e1"|0:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||bgcolor="#fffACD" |2:2
|-
|13|| Интер
|bgcolor="#ffe4e1"|0:3||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:1 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:5||bgcolor="#ffe4e1"|0:2 ||bgcolor="#e6e6fa"|5:0||bgcolor="#e6e6fa"|3:1||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|3:2 ||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:2 ||bgcolor="#e6e6fa"|3:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
|14||Задар  
|bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|3:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0 ||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#ffe4e1"|1:4||bgcolor="#e6e6fa"|2:1 ||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 
|-
|15|| Сплит
|bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#ffe4e1"|2:3||bgcolor="#e6e6fa"|4:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:1
|bgcolor="#e6e6fa"|3:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#fffACD" |1:1 || bgcolor="#e6e6fa"|3:2||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|1:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
|16|| Хрватски драговољац
|bgcolor="#ffe4e1"|0:6||bgcolor="#fffACD" |2:2||bgcolor="#e6e6fa"|3:2||bgcolor="#e6e6fa"|1:0 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#fffACD" |0:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:0 ||bgcolor="#ffe4e1"|2:3 ||bgcolor="#ffe4e1"|1:2 ||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#fffACD" |1:1 ||bgcolor="#ffe4e1"|1:4 ||bgcolor="#ffe4e1"|0:4 ||XXX'|}

 Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Б = Бодови

{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
|-
!Првак Прве лиге Хрватске у фудбалу 2010/11.
|-
|Динамо Загреб13. титула'''
|}

 Листа стрелаца  21. мај 2011; ПЛХ 
19 голова
  Иван Крстановић (Загреб)

14 голова
  Анте Вукушић (Хајдук Сплит)

11 голова
  Мехмед Алиспахић (Шибеник)
  Нино Буле (Локомотива)
  Дино Кресингер (Цибалија)

10 голова
  Самир (Динамо Загреб)
  Иван Сантини (Задар)

Извори

Спољашње везе 
 Званични вебсајт  
 Прва лига Хрватске на сајту УЕФА 
 2010–11 Хрватски фудбал на РСССФ 

Прва лига Хрватске у фудбалу
Сезона 2010/11. у хрватском фудбалу